Turów steht für:
 Kraftwerk Turów
 Tagebau Turów

Orte in Polen:
 Turów (Nowogród Bobrzański) (Theuern), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gmina Nowogród Bobrzański
 Turów (Wieluń), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wieluń
 Turów (Kąkolewnica), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gmina Kąkolewnica
 Turów (Wołomin), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Wołomin
 Turów (Głogów) (Tauer), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Głogów
 Turów (Pęcław), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Pęcław
 Turów (Ścinawa) (Thauer), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Ścinawa
 Turów (Żórawina) (Thauer), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Żórawina
 Turów (Olsztyn), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gmina Olsztyn (Powiat Częstochowski)

Siehe auch:
 Turow
 Turów Zgorzelec, Basketballmannschaft